AES kan henvise til:

 Advanced Encryption Standard
 Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring